Le mot « crevasse » peut faire référence à :
 une crevasse, fissure ou fente qui se forme dans un enduit, dans un mur, et que l'on nomme aussi lézardes ;
 une crevasse glaciaire, présente dans les glaciers ;
 une crevasse lunaire, relief visible sur la Lune ;
 une crevasse (dermatologie), lésion de la peau ou des muqueuses due au froid (gerçures), à la sécheresse, à l'allaitement ou à des  pathologies.